Christos, enquête sur l'impossible est un roman de l'écrivain français Frédérick Tristan publié en 2009.

Résumé
Un jeune juif d'Alexandrie est envoyé en Israël par les Romains afin d'étudier les révoltes qui ne cessent d'y être fomentées contre l'occupant. Ce jeune homme rencontrera ainsi les premiers disciples de Jésus (Iéshoua) et assistera à la formation du messianisme qui deviendra plus tard le Christianisme. L'intérêt de ce récit est de plonger dans le vif d'une histoire en train de se constituer alors que les Évangiles et les Actes des apôtres n'existent pas encore.
En fait, ce récit est une étude réalisée par un romancier confirmé (Prix Goncourt, 1983) doublé d'un spécialiste du paléochristianisme, professeur à l'ICART et auteur des Premières images chrétiennes, du symbole à l'icône.

Roman français paru en 2009